Jumada puede hacer referencia a:

 Jumada al-Awwal, quinto mes del calendario islámico.
 Jumada al-Thani, sexto mes del calendario islámico.